Reinickendorf était le nom d'une ville de la banlieue de Berlin, intégrée au Grand-Berlin en 1920.
 Reinickendorf est aujourd'hui un quartier de Berlin.
 Reinickendorf est également un arrondissement de Berlin.